Feuchter ist der Name von

 Rainer Feuchter (1949–2017), deutscher Gymnasiallehrer, Gastronom und Hotelier